Amerikai Egyesült Államok
 Chattaroy (Nyugat-Virginia)
 Chattaroy (Washington)